Железнодоро́жная Каза́рма 260 км, 260 км — населённый пункт (тип: станция) в Калманском районе Алтайском крае России. Входит в состав Зимарёвского сельсовета.

География 
Расположен в центральной части края, в пределах Приобского плато, при остановочном пункте 260 км Западно-Сибирской железной дороги.

Улица одна — Железнодорожная.
 
 Климат
Климат умеренный, резко континентальный. Средняя температура января составляет −17,7 °C, июля — +19,6 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 350—400 мм.

История 
Населённый пункт возник благодаря строительству в 1910-х годах железнодорожной линии Барнаул — Семипалатинск Алтайской железной дороги.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % от 27 чел.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Все услуги жители остановочного пункта получают в центре сельсовета — селе Зимари.

Транспорт 
260 км доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

В пешей доступности железнодорожный остановочный пункт Зимари и автодорога общего пользования регионального значения «Калманка — Новороманово — Лебяжье» (идентификационный номер 01 ОП Р3 01К-59).

Примечания 

Населённые пункты Калманского района